Треуго́льник — ряд фильмов:

 Треугольник (фильм, 1967) — фильм студии Арменфильм.
  — гонконговский фильм режиссёров Цуй Харка, Ринго Лэма и Джонни То
 Треугольник (фильм, 2009) () — британско-австралийский триллер режиссёра Кристофера Смита.
  — японский мелодраматический фильм режиссёра Кэйсукэ Ёсиды с участием Эрэны Оно